Die Saison 2016/17 der Wysschaja Hockey-Liga war die 25. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse. Meister der multinationalen Liga wurde der HK Dynamo Balaschicha, der Torpedo Ust-Kamenogorsk im Playoff-Finale um den Bratina-Pokal mit 4:0 besiegte.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Swesda-WDW Dmitrow wurde aus finanziellen Gründen noch während der Vorsaison vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
 Der HK Dynamo Sankt Petersburg wurde als Expansionsteams in die Liga aufgenommen.

Modus 
Die Liga umfasst 26 Teilnehmer (24 russische und zwei kasachische). Diese bestreiten jeweils ein Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Teilnehmer der Liga, damit bestreitet jede Mannschaft insgesamt 50 Spiele in der Hauptrunde. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde 
Im November musste sich Kristall Saratow aufgrund finanzieller Probleme vom Spielbetrieb zurückziehen, die bereits absolvierten Partien des Vereins verblieben in der Wertung.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage

Beste Scorer 
Quelle: vhlru.ru; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Playoffs

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russ.)

Einzelnachweise 

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2016/17